Тимеа Бабош и Кристина Младеновић су освојиле турнир. У финалу су победиле Сању Мирзу и Мартину Хингис са 6:4, 6:3.

Носиоци

Жреб

Завршница

Горња половина

Доња половина

Извори
 Главни жреб

Међународно првенство Италије у тенису 2015.
Међународно првенство Италије у тенису — женски парови